«В ожидании Ани» () — британо-бельгийский драматический военно-исторический художественный фильм 2020 года, снятый режиссёром Беном Куксоном по мотивам одноимённого романа Майкла Морпурго. В главных ролях снялись такие актёры как Ноа Шнапп, Томас Кречманн, Фредерик Шмидт, Жан Рено и Анжелика Хьюстон. Фильм вышел в прокат в начале 2020 сначала в США, а затем на экранах по всему миру.

Сюжет 
Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. При депортации Бенджамину, еврею по национальности, удаётся бежать, но при этом ему приходится расстаться со своей испуганной маленькой дочерью. Последнее, что Бенджамин успевает сказать дочери: «Встретимся у бабушки». Бенджамину удаётся добраться до горной французской деревушки Лескён, до фермы вдовы Хоркадо, своей свекрови и бабушки Ани, но дочку он там не застаёт. В ожидании Ани Бенджамин и вдова Хоркадо собирают у себя на ферме, прячут от нацистов и переправляют через границу на территорию Испании еврейских детей, чтобы спасти их от смерти. На помощь Бенджамину и вдове приходят французский мальчик-пастух Джо Лаланд, его дедушка, отец и многие жители деревни. Ситуация сложна тем, что деревня оккупирована немецкими войсками, а граница неусыпно патрулируется. Фильм заставляет переживать и за детей, и за взрослых — за всех тех, кто рискуя собой, спасает чужие жизни.

В ролях

Примечания 

Фильмы Великобритании 2020 года
Фильмы Бельгии 2020 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры Бельгии
Фильмы о Холокосте
Экранизации романов Великобритании
Фильмы о Второй мировой войне